Zeeroute, ook wel Zeeweg, een route naar zee
 Zeestraat (Beverwijk)
 Zeestraat (Den Haag)
 Zeestraat (Muiden)
 Zeestraat (Volendam)
 Zeestraat (Zandvoort)
 Zeeweg (Bergen)
 Zeeweg (Bloemendaal)
 Zeeweg (Castricum)
 Zeeweg (Heiloo)
 Zeeweg (IJmuiden)
 Zeeweg (Vlaanderen)